Název Kladruby má více sídel:

 Kladruby (okres Benešov) – obec v okrese Benešov, v níž se nachází rehabilitační ústav
 Kladruby (okres Rokycany) – obec v okrese Rokycany
 Kladruby (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice, nachází se zde zřícenina tvrze Kladruby
 Kladruby (okres Tachov) (Kladruby u Stříbra) – město v okrese Tachov, sídlo Kladrubského kláštera
 Kladruby (okres Teplice) – obec v okrese Teplice

částí obcí:
 Kladruby (Dolní Hořice) – část obce Dolní Hořice v okrese Tábor
 Kladruby (Chlumec nad Cidlinou) – část města Chlumec nad Cidlinou v okrese Hradec Králové
 Kladruby (Libice nad Doubravou) – část obce Libice nad Doubravou v okrese Havlíčkův Brod
 Kladruby (Teplá) – část města Teplá v okrese Cheb

a základních sídelních jednotek:
 Kladruby (Kohoutov) – základní sídelní jednotka obce Kohoutov v okrese Trutnov

Slovo Kladruby je také součástí názvu sídel:
 Kladruby nad Labem – obec v okrese Pardubice, známá Národním hřebčínem
 Ovesné Kladruby – obec v okrese Cheb

Podobné názvy 
 Kladeruby
 Kladoruby

Externí odkazy